

Medicina 
 Tenovofir disoproxil fumarato

Sport 
 Tour de France
 Torneo delle Frazioni
Torneo Tommaso Di Febo

Altro 
 TDF  – gene umano che determina la comparsa delle gonadi maschili